Okręty US Navy o nazwie USS  „New Jersey”, pochodzącej od stanu New Jersey:

 Pierwszy „New Jersey” (BB-16) był pancernikiem przyjętym do służby w 1906, wycofanym ze służby w 1920 i zatopionym jako okręt cel w 1923 roku.
 Drugi „New Jersey” (BB-62) jest pancernikiem typu Iowa, który uczestniczył w walkach II wojny światowej, wojny koreańskiej i wojny wietnamskiej. Obecnie jest okrętem muzeum w Camden w stanie New Jersey.

New Jersey